Riesenbühl ist der Name folgender Berge in Baden-Württemberg:
 Riesenbühl (Schluchsee) (1097,2 m), Berg mit Aussichtsturm auf dem Gebiet der Gemeinde Schluchsee, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Riesenbühl (Herrischried) (941,4 m), Berg auf dem Gebiet der Gemeinde Herrischried, Landkreis Waldshut